

Топонимы 
 Меппел — община и город на юго-западе провинции Дренте в Нидерландах.

Персоналии 
 Меппел, Ян (1609—1669) — голландский адмирал XVII века.